Aschirow ist der Familienname folgender Personen:

 Kiamil Bekirowitsch Aschirow (1912–2001), sowjetisch-russischer Geologe und Hochschullehrer
 Nafigulla Chudtschatowitsch Aschirow (* 1954), russischer Mufti